Њемен или Неман се може односити на:
 Њемен, ријека у источној Европи.
 Њемен, град у Калињинградској области у Русији.
 ХК Неман, хокејашки клуб из Гродног у Бјелорусији.
 ФК Неман, фудбалски клуб из Мастија у Бјелорусији.
 ФК Неман, фудбалски клуб из Гродног у Бјелорусији.
 Стадион Неман, стадион фудбалског клуба ФК Неман из Гродног у Бјелорусији.
 Неман Р-10, совјетски авион из 1930их.
 Неман, серија руских свемирских летјелица.
 Јосиф Григоријевич Неман, совјетски конструктор авиона и авијатичар.